Tingley (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Tingley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
Gminy w USA:
 Tingley (ang. Tingley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold